Die Saison 2013/14 ist die siebte Spielzeit der deutschen Basketball-Spielklasse ProB. Die ProB ist die zweite Staffel der hierarchisch strukturierten 2. Basketball-Bundesliga (2. BBL). Die Hauptrunde begann am 28. September 2013 und endete am 9. März 2014. Die Play-offs begannen am 15. März 2014.

Modus 
Es nahmen je zwölf Mannschaften in zwei Gruppen Nord und Süd am Spielbetrieb dieser Spielklasse teil. Die reguläre Saison wurde als Rundenturnier im Modus Jeder gegen Jeden () mit Hin- und Rückspiel in der jeweiligen Regionalgruppe ausgetragen. Die jeweils acht bestplatzierten Mannschaften am Ende dieser Hauptrunde spielten überkreuz im Modus „Best-of-Three“ in den Play-offs die beiden Finalteilnehmer aus, die beide das sportliche Teilnahmerecht an der ProA für die darauffolgende Spielzeit erwarben und den Meister dieser Spielklasse ausspielten. Als Neuerung zu dieser Spielzeit wurde eingeführt, dass die jeweils vier schlechtesten Mannschaften am Ende der Hauptrunde statt in sogenannten Play-downs unter Beibehaltung der Hauptrunden-Ergebnisse ein weiteres Rundenturnier mit Hin- und Rückspiel innerhalb der Regionalgruppen austrugen, wobei die beiden jeweils auf den zwei untersten Tabellenplätzen rangierenden Mannschaften in die Regionalligen abstiegen.

Anforderungen 

Die teilnehmenden Teams mussten unter anderem:

 in einer Halle spielen, die über 500 Sitzplätze verfügte,
 sechs Spieler im Kader haben, die im Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft waren. 

Während eines Spiels mussten pro Mannschaft immer drei deutsche Spieler auf dem Spielfeld eingesetzt werden; die deutschen Spieler waren mit einer deutschen Flagge auf den Trikots zu markieren.

Es konnten maximal 18 Spieler je Saison und Team eingesetzt werden. Davon mussten mindestens neun die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Von den maximal zwölf je Spiel einsetzbaren Spielern mussten mindestens sechs Deutsche sein. Es gab Doppellizenzen für Spieler der Altersklasse U24, die damit gleichzeitig in der BBL einsetzbar waren, sowie für U22-Spieler aus den Regionalligen (und darunter). Spieler mit einer Doppellizenz zählten nicht zu den 18 maximal einsetzbaren Spielern, mit Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit, wohl aber zur nationalen Quote.

Saisonnotizen 

 Aus der ProA 2012/13 kehrten als sportlicher Absteiger die Uni-Riesen Leipzig nach einem Jahr in die Gruppe Süd zurück. Die Kirchheim Knights als zweiter sportlicher Absteiger verblieben in der ProA, nachdem die Schwelmer Baskets als sportlicher Aufsteiger wegen mangelnder Infrastruktur keinen Lizenzantrag für die ProA gestellt hatten.
 Nach dem Lizenzentzug des ProA-Ligisten Giants Düsseldorf erhielt der Vizemeister der Regionalliga Nord, BBC Magdeburg eine „Wild Card“ für die ProA. Es gab keinen Nachrücker aus der ProB. 
 Aufsteiger aus den Regionalligen in der Gruppe Nord waren die VfL AstroStars Bochum und der VfL Stade, während der nicht sportlich aufgestiegene BBC Magdeburg eine Lizenz für die ProA bekam. In die Gruppe Süd kehrten die BIS Baskets Speyer, bis 2012 ProB-Ligist, und der 1. FC 1911 Baunach, zuletzt 1994 eigenständiger Zweitligist, zurück.
 Den einzigen Triple-Double der Hauptrunde erzielte John B. Falkner Jr. am 30. November 2013 für die Weißenhorn Youngstars mit 17 Punkten, 14 Rebounds und zehn Assists beim 99:75-Auswärtserfolg gegen die Giants Nördlingen.

Hauptrunde

Hauptrundentabellen 

* höher platziert gegenüber Mannschaften mit gleicher Bilanz wegen des besseren direkten Vergleichs
1, 2, 3 Platzierung entsprechend der Ergebnisse im direkten Vergleich zwischen mehr als zwei Mannschaften mit gleicher Bilanz
(A) = ProA-„Absteiger“ / (N) = Neuling und Aufsteiger aus den Regionalligen

Statistik-Bestleistungen

Mannschaften

Individuelle Spieler  
 Es sind nur Werte aus Hauptrundenspielen berücksichtigt

* In der Spalte Durchschnitt wurden nur Bestwerte von Spielern berücksichtigt, die mindestens die Hälfte der Hauptrundenspiele absolviert hatten.
4 Durchschnittsbestwert wird nicht gezählt, da weniger als die Hälfte der Hauptrundenspiele absolviert.

Durchschnittliche Zuschauerzahlen 

* Die Gesamtzahlen beziehen sich auf beide Gruppen und sind in Relation gesetzt zu den durchschnittlichen Zuschauerzahlen aller Spiele der Vorsaison-Hauptrunde.
B Vergleich zu den Zuschauerzahlen der Vorsaison für das weitere Farmteam der Brose Baskets, dem TSV Tröster Breitengüßbach.

Postseason 
 Kursive Spielergebnisse wurden nach Verlängerung erzielt

Play-offs 

Das Finale wird im Modus Hin- und Rückspiel ausgetragen, bei dem die besser platzierte Mannschaft nach der Hauptrunde im Rückspiel Heimrecht hatte, so dass die schlechter platzierte Mannschaft im Hinspiel zuerst zu Hause antreten musste. Die BAWE Oldenburger TB wurde aufgrund des besseren Korbverhältnisses zum Meister der ProB. Beide Finalgegner haben dadurch auf sportlichem Wege, vorbehaltlich einer wirtschaftlichen Lizenzierung, das Teilnahmerecht an der ProA 2014/15 erworben.

Play-Downs 

* höher platziert gegenüber Mannschaften mit gleicher Bilanz wegen des besseren direkten Vergleichs

Ehrungen

Spieler des Monats 

 Oktober: Martinis Woody (PF, , TV 1862 Langen)
 November: Robert Franklin (PF, , Citybasket RE)
 Dezember: Blake Poole (PF/C, , Hertener Löwen)
 Januar: Bill Borekambi (PF, , Licher BasketBären)
 Februar: Cory Remekun (PF/C, , Dragons Rhöndorf)
 März: Kellen Williams (SF, , RSVE Stahnsdorf)
 April: Mike Taylor (PG, , BAWE Oldenburger TB)

Youngster des Monats 

 Oktober: Till-Joscha Jönke (PG, , Weißenhorn Youngstars)
 November: Bill Borekambi (PF, , Licher BasketBären)
 Dezember: Tim Oldenburg (PF, , Fraport Junior Skyliners)
 Januar: Johannes Voigtmann (C, , Fraport Junior Skyliners)
 Februar: Johannes Richter (PF, , Fraport Junior Skyliners)
 März: Stephen Schubert (SF, , Herzöge Wolfenbüttel)
 April: Dominic Lockhart (PG/SG, , BAWE Oldenburger TB)

Spieler und Trainer der Spielzeit 
Die Auszeichnungen für die Akteure des Jahres wurden im Mai 2014 bekannt gegeben.
 Spieler des Jahres: Kellen Williams (SF, , RSVE Stahnsdorf)
 Youngster des Jahres: Dominic Lockhart (PG/SG, , BAWE Oldenburger TB)
 Trainer des Jahres: Mladen Drijenčić (, BAWE Oldenburger TB)
 Mannschaft des Jahres: VfL AstroStars Bochum

Quellen 

2013/14
Basketballsaison 2013/14